Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1993./94. je drugi put zaredom osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo 12 klubova koji su odigrali dvokružno prvenstvo (22 kola). Po završetku ligaškog dijela uslijedilo je doigravanje u kojem su četiri najbolje ekipe igrale za prvaka.

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje za prvaka

Poveznice 
 1.B HRL 1993./94.
 2. HRL 1993./94.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1993-94
ž-1A